est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide amino(3-hydroxy-1,2-oxazol-5-yl)-éthanoïque, numéro CAS , mélange racémique
 acide (2R)-amino(3-hydroxy-1,2-oxazol-5-yl)-éthanoïque, numéro CAS 
 acide iboténique ou acide (2S)-amino(3-hydroxy-1,2-oxazol-5-yl)-éthanoïque, numéro CAS 
 acide 4,5-dihydroorotique, numéro CAS , mélange racémique